Il cowboy con il velo da sposa (The Parent Trap) – film disney del 1961.
 Trappola per genitori  (The Parent Trap II) – film disney del 1986.
 Una trappola per Jeffrey (The Parent Trap III) – film disney del 1989.
 Trappola per genitori - Vacanze Hawaiane  (Parent Trap: Hawaiian Honeymoon) – film disney del 1989.
 Genitori in trappola (The Parent Trap) – film disney del 1998, remake del film Il cowbow con il velo da sposa.